Брусна — топоним:

Населённые пункты 
 Брусна — посёлок в Боснии и Герцеговине
 Брусна — село в Ульяновском районе Калужской области.
 Брусна — деревня в Одоевском районе Тульской области (Южно-Одоевское сельское поселение).
 Брусна — деревня в Одоевском районе Тульской области (Восточно-Одоевское сельское поселение).

Реки 
 Брусна — река в Рязанской области, приток Верды.